Mercedes Cup 2016 — турнир среди мужчин.
 Porsche Tennis Grand Prix 2016 — турнир среди женщин.